Gåltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gåltjärnen (Hässjö socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun, 
Gåltjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (12,8 ha)
Gåltjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (20,6 ha)
Gåltjärnen (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (14,3 ha)

Se även

Gårdstjärn
Gårdtjärn
Gårstjärn
Gårtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn